Luis Espinoza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Luis Espinoza, Bochil, Chiapas, 
 Luis Espinoza, Tapachula, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar